Yaga peut désigner :
 plusieurs villages du Cameroun dans l'arrondissement de Petté :
 Yaga Djibiwo
 Yaga Hodango 
 Yaga Koïranga
 Yaga Soudani

Voir aussi 
 Baba Yaga